Jessica Collins (1983-), une actrice américaine.

 Jessica Lynn Capogna (1971-), une actrice américaine.